Pro Evolution Soccer 2013 (сокращенно PES 2013) — мультиплатформенная видеоигра в жанре спортивного симулятора из серии Pro Evolution Soccer от компании Konami, является тринадцатой в серии PES и десятой, выходящей на ПК. Официально игра была анонсирована 30 марта 2012 года. Демоверсия была выпущена разработчиками 25 июля 2012 года. В Европе полная версия вышла 20 сентября 2012, в Великобритании была выпущена только 21 сентября, а в Северной Америке только 25 сентября. В роли для обложки Криштиану Роналду, выступающий главным символом PES.

Геймплей 
Все главные особенности PES 2013 разбиты на три части.

 FullControl — обеспечивает полную свободу перемещения по виртуальному футбольному полю, возможность варьировать стиль первого касания и «вручную» управлять передачей мяча и ударами по воротам. Кроме того, усовершенствован дриблинг, теперь его темп больше соответствует реальному. При помощи всего пары кнопок можно изменять скорость ведения мяча, пробрасывать его мимо соперника и подхватывать вновь, закрывать корпусом, пока товарищи по команде не откроются для паса. Столь же полный контроль обеспечивается и при защите.
 Player ID — отвечает за поведение воссозданных в игре звезд футбола: они целиком и полностью копируют своих реальных прототипов. Практически это реальные копии футболистов.
 ProActive AI — создаёт глубокую реалистичность происходящего на футбольном поле. Благодаря улучшенному искусственному интеллекту и новой анимации вратари лучше ловят мячи, чем в прошлой части, а полевые игроки быстро принимают тактически верные решения и лучше держат оборону.

Системные требования 

Минимальные системные требования:
 Операционная система: Windows XP SP3, Vista SP2, 7;
 Процессор: Intel Pentium IV-процессор 2,4 GHz или эквивалентный процессор;
 Оперативная: память: 1GB RAM;
 Видеокарта: NVIDIA GeForce 6600 или AMD ATI Radeon x1300. Pixel/Vertex Shader 3.0 und и VRAM 128 MB DirectX 9.0c совместимая видеокарта.

Рекомендуемые системные требования:
 Операционная система: Windows XP SP3, Vista SP2, 7;
 Процессор: Intel Core2 Duo 2,0 GHz или эквивалентный процессор;
 Оперативная память: 2GB RAM;
 Видеокарта: NVidia GeForce 7900, AMD ATI Radeon HD2600 и выше. Pixel/Vertex Shader 3.0 и VRAM 512 MB DirectX 9.0c совместимая видеокарта.

Режимы игры 
Разработчики обещают, что режим «Football Life» стал ещё лучше, чем в PES 2012 . В одном из видео эпизодов игры можно было увидеть, что в режиме «Стань Легендой» можно было купить за деньги всякие вещи вплоть до тренажера.

Разное 
 В игре представлены Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА, Кубок Либертадорес
 В игре представлены 20 полностью лицензированных стадионов Испании, некоторые из которых доступны в одном из DLC
 Одна из главных особенностей игры — индивидуальный стиль футболистов, который впервые представлен в этой серии. У 50 знаменитых футболистов с помощью захвата движений присутствуют уникальные удары, стиль бега и т. п.

Содержимое игры 
 Жирным текстом выделены новые команды и соревнования, добавленные в лицензированной форме в серию PES 2013
Бесплатная демоверсия доступна на сайте Pro Evolution Soccer 2013.

Отзывы 

PES 2013 получила положительные отзывы, в отличие от версии для Wii, которая подверглась жесткой критики.

Примечания 

ПК

 Первая демоверсия вышла 25 июля.

Ссылки 
 Информация на сайте Konami 

Игры для PlayStation 2
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation Portable
Игры для Windows
Игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2012 года
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Pro Evolution Soccer
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры, изданные Konami